Paska kan syfta på:
Paska, Thüringen – en kommun i delstaten Thüringen i Tyskland
Paska (bröd) –  en ukrainsk maträtt